Чихачёво или Чихачево — название населённых пунктов в России:

 Чихачево — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
Чихачево — деревня в Шушенском районе Красноярского края.
 Чихачёво — село в Бежаницком районе Псковской области.
 Чихачёво — деревня в Великолукском районе Псковской области.